Daniel Nestor e Édouard Roger-Vasselin erano di detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Nestor ha fatto coppia con Aisam-ul-Haq Qureshi, mentre Roger-Vasselin ha fatto coppia con Steve Johnson. Entrambe le coppie sono state sconfitte al primo turno, rispettivamente da Rohan Bopanna e Donald Young e da Jamie Murray e Bruno Soares.

In finale Henri Kontinen e John Peers hanno sconfitto Łukasz Kubot e Marcelo Melo con il punteggio di 7-65, 6-4.

Teste di serie 

  Henri Kontinen /  John Peers (campioni)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (finale)

 Jamie Murray /  Bruno Soares (semifinale)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinale)

Qualificati 
  James Cerretani /  Marc Polmans (quarti di finale)

Wildcard 

  Rohan Bopanna /  Donald Young (quarti di finale)

<li> Nicholas Monroe /  Jack Sock (primo turno)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie 

  James Cerretani /  Marc Polmans (qualificati)

 Ruben Bemelmans /  Daniil Medvedev (ultimo turno)

Qualificati 
  James Cerretani /  Marc Polmans

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

Citi Open 2017